Gimnastyka znajduje się w programie letnich igrzysk olimpijskich  od ich pierwszej edycji w 1896 roku. Od tamtej pory nieprzerwanie jest dyscypliną olimpijską, a liczba rozgrywanych konkurencji zwiększyła się z ośmiu w 1896 roku do osiemnastu na igrzyskach w Tokio w 2021 roku.

Pierwotnie na igrzyskach startowali wyłącznie mężczyźni w gimnastyce sportowej. W 1928 roku podczas igrzysk w Amsterdamie po raz pierwszy wystąpiły kobiety. Gimnastyka artystyczna zadebiutowała w 1984 roku na igrzyskach w Los Angeles, chociaż już w latach 50. kobiety rywalizowały w ćwiczeniach z przyborem. W 2000 roku, na igrzyskach w Sydney po raz pierwszy rozegrano konkurencje skoków na trampolinie. Od tamtej pory olimpijski program gimnastyki nie uległ zmianie.

Konkurencje

Gimnastyka sportowa

Kobiety

Mężczyźni

Gimnastyka artystyczna

Kobiety

Skoki na trampolinie

Klasyfikacja medalowa

Gimnastyka sportowa

Zobacz też 
 Medaliści igrzysk olimpijskich w gimnastyce
 Medalistki igrzysk olimpijskich w gimnastyce

Linki zewnętrzne 
  

!